

Toponymes 

Le nom de plusieurs localités et toponymes des États-Unis dérivé du terme français détroit :

Villes 
 Détroit (Detroit en anglais), dans le Michigan, la plus connue de toutes en raison de sa population et de son historique industriel ;
 Detroit, en Alabama ;
 Detroit, en Illinois ;
 Detroit, dans le Maine ;
 Detroit, en Oregon ;
 Detroit, au Texas ;

Autres toponymes 
 Detroit Beach, une communauté non-incorporée dans le Michigan ;
 Detroit Township, township dans le Minnesota.

Hydronyme 
 la rivière Détroit (Detroit en anglais), dans la région des Grands Lacs ;
 le lac Detroit, en Oregon ;

Pseudonyme 
 Marcella Detroit, pseudonyme de Marcella Levy (1952-), chanteuse, guitariste et compositrice américaine.

Titres 

 Detroit, un jeu vidéo de simulation économique édité par Sierra Entertainment en 1994.
 Detroit: Become Human, un jeu vidéo de Quantic Dream sorti en 2018.
 Detroit, un thriller américain réalisé par Kathryn Bigelow, sorti en 2017.
 Detroit 2, un album du rappeur américain Big Sean sorti en 2020.

Voir aussi 
 
 L'Abbott-Detroit, une automobile américaine de luxe.

Homonymie de localités aux États-Unis